Жилко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Жилко, Борис Анатольевич (род. 1955) — российский дипломат.
 Жилко, Федот Трофимович (1908—1995) — украинский лингвист, диалектолог.